Вишковци (Плетерница), насељено мјесту у Хрватској
 Вишковци (општина), општина у Хрватској